Baslieux ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Baslieux im Département Meurthe-et-Moselle

mit Namenszusatz:
Baslieux-lès-Fismes im Département Marne
Baslieux-sous-Châtillon im Département Marne